Ádám Mihály (Gödöllő, 1945. október 31.–) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. A gödöllői szakmunkásképző iskolában tanított.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetésből 1973-ban Budapesten vizsgázott. Vizsgát követően Pest megyei Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A megyei JB felterjesztésére NB III, majd 1979-től az NB II-es, 1983-tól az NB I bírója. 1984-ben visszaminősítéssel NB II-es besorolást kapott. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1993-ban visszavonult. A játékvezetőként mintegy  mérkőzést irányított, illetve partbírói segédlettel 1999 végén befejezte. NB II-es mérkőzéseinek száma: 138. NB I-es mérkőzéseinek száma: 10.

Sportvezetőként
1978-tól Pest megyében, Gödöllőn a járási Játékvezető Bizottság (JB), majd a járási Labdarúgó-szövetség elnöke. Aktív pályafutását befejezve 1993-tól a Pest megyei Labdarúgó-szövetség (PLSZ) Játékvezető Bizottság (JB) alelnöke, 2000–2011 között elnöke, a megyei LSZ elnökségének tagja. Az MLSZ JB országos, NB. II-es játékvezető ellenőre, a Talent (utánpótlás) program Pest megyei mentora. 1995-től az MLSZ JB országos ellenőre.

Elismerések, díjak 
2013-ban 40. éves játékvezetői vizsgája alkalmából az MLSZ JB elnöke Berzi Sándor, ifj. emlékplakettet adott részére.

Források

További információk 
Ádám Mihály adatlapja. focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. november 22.)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Gödöllőiek
1945-ben született személyek
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők